Cinema
 Cradle 2 the Grave (2003), policial com Jet Li traduzido no Brasil como Contra o Tempo
 Source Code (2011), ficção científica com Jake Gillenhall exibido no Brasil como Contra o Tempo
 Pusher (2012), suspense com Richard Coyle distribuído no Brasil como Contra o Tempo

Desambiguações de cinema